Via Cavour peut désigner :
 Via Cavour, une rue de Rome ;
 Via Cavour, une rue de Florence.